Ahne steht für:
 Vorfahr oder Vorfahrin, Eltern- oder Vorelternteil eines Lebewesens

Gewässer:
 Ahne (Fulda), kleiner Fluss in Nord-Hessen bei Kassel
 Ahne (Jade), ehemaliger Mündungsarm der Weser; heute ein Fahrwasser im Jadebusen

Ahne als Familienname:
 Ahne (Schriftsteller),  Arne Seidel (* 1968), deutscher Schriftsteller
 Manfred Ahne (* 1961), deutscher ehemaliger Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Ahnfrau (Begriffsklärung)
 AHN
 Ahna (Familienname)
 Ahnl (regional für Großeltern)
 Ahnen (Begriffsklärung)